Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Селтик» и их главных достижений с 1897 года по настоящее время. За всю историю у клуба было 24 главных тренера (с учётом специалистов, исполняющих обязанности наставника «бело-зелёных»).

Первым наставником «кельтов» был шотландец Вилли Мейли. Он руководил командой 43 года, что является рекордом среди тренеров «Селтика». За это время «бело-зелёные» выиграли 16 титулов чемпионов Шотландии и ещё 14 раз они становились обладателями Кубка страны.

В 1967 году «Селтик» стал лучшей командой Европы, выиграв Кубок европейских чемпионов. Командой, прозванной за эту победу «Лиссабонскими львами», руководил Джок Стейн. В 1970 году «кельты» со Стейном вновь дошли до финала чемпионского Кубка, однако там они уступили «Фейеноорду», 1:2.

На настоящий момент главным тренером «Селтика» является североирландский специалист Нил Леннон.

Статистика 

Информация откорректирована по состоянию на 7 марта 2020 года. В статистику включены только официальные матчи.

Легенда к блоку «Матчи»:
 н/д — нет данных
 И — игры
 В — выигрыши
 Н — ничьи
 П — поражения

Легенда к блоку «Трофеи»:
 ЧШ — Чемпионат Шотландии
 КШ — Кубок Шотландии
 КШЛ — Кубок шотландской лиги
 КЕЧ — Кубок европейских чемпионов

Комментарии

Примечания 

Тренеры
Селтик